

Cinema
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills – trilogia di film interpretati da Eddie Murphy
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (Beverly Hills Cop) – film del 1984 diretto da Martin Brest
Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II (Beverly Hills Cop II) – film del 1987 diretto da Tony Scott
Beverly Hills Cop III - Un piedipiatti a Beverly Hills III (Beverly Hills Cop III) – film del 1994 diretto da John Landis

Televisione
Beverly Hills Cop  – film per la televisione programmato per il 2013, pilota per una possibile serie televisiva

Videogiochi
Beverly Hills Cop – videogioco del 1990
Beverly Hills Cop – videogioco del 2006